Oberland kan syfta på:

 Berner Oberland – en förvaltningsregion i den schweiziska kantonen Bern
 Bündner Oberland – tyska namnet på den nordvästligaste regionen i den schweiziska kantonen Graubünden